Miejscowości w USA:
 Atlanta – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie DeKalb
 Atlanta – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Atlanta – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Atlanta – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Atlanta – wieś w stanie Luizjana, w parafii Winn
 Atlanta – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Montmorency
 Atlanta – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Atlanta – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Atlanta – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cass
 Atlanta – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Atlanta (ang. Atlanta Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Atlanta (ang. Atlanta Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Atlanta (ang. Atlanta Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Atlanta (ang. Atlanta Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk

Zobacz też:
 Atlanta – amerykański serial telewizyjny
 Atlanta Poland – polskie przedsiębiorstwo